El término proel puede referirse a:

PROEL, siglas de la Promotora Española de Lingüística.
Proel, un tipo de marinero.
Proel, revista santanderina de poesía y arte (1944-1950).
Proel, Empresa especializada en seguridad pública y privada fundada en la república de Perú el año 2012.